William Dixon puede referirse a:

 Will H. Dixon (1879-1917), compositor y director de orquesta estadounidense de jazz tradicional;
 Willie Dixon (1915-1992), contrabajista, cantante y compositor de blues estadounidense;
 Bill Dixon (1925-2010), trompetista estadounidense de free-jazz; o
 William Hepworth Dixon (1821-1879), viajero y escritor británico.